Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Palermo Ladies Open) van 2022 vond plaats van maan­dag 18 tot en met zondag 24 juli 2022 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de dertigste editie van het WTA-toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Danielle Collins was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Italiaanse Martina Trevisan had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een rugblessure.

Het zesde reekshoofd, Irina-Camelia Begu uit Roemenië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Italiaanse Lucia Bronzetti in twee sets. Begu wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Palermo op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won € 26.770 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Erin Routliffe en Kimberley Zimmermann had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Zimmermann nam deel met de Hongaarse Anna Bondár, met wie zij haar titel wist te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Alexa Guarachi en Asia Muhammad, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Anna Bondár en Kimberley Zimmermann won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Amina Ansjba en Panna Udvardy in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Belgische Zimmermann had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Hongaarse Bondár geen.

De Nederlandse Eva Vedder speelde samen met Andrea Gámiz uit Venezuela – zij bereikten de tweede ronde.

Zimmermann was de enige Belgische deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Palermo 2022
Palermo